drugie danie – w Polsce, główne danie obiadowe, podawane po zupie
 Drugie danie – dramat autorstwa Sławomira Mrożka (1968)